Jméno a příjmení František Melichar má více osob:

 František Melichar (generál) (1889–1975) – československý legionář a prvorepublikový generál
 František Melichar (konstruktér) (1842–1947) – český konstruktér, kovář, podnikatel a starosta Brandýsa nad Labem
 František Melichar (pedagog) (1842–1925) – český učitel a historik z Unhoště

Související články 
 Melichar (rozcestník)